Ивков е славянско фамилно име, срещано сред българи, сърби, руси. Може да се отнася за:
 Ивкови – руски дворянски род (от 1656 г.)
 Авенир Ивков (1816-1889) – руски вицеадмирал, участник в Кримската война (1853-1856)
 Борислав Ивков (р. 1933) – сръбски югославски шахматист (гросмайстор) и треньор
 Дмитрий Ивков (1849-1916) – руски генерал, участник в Руско-турската война (1877-1878)
 Кирил Ивков (р. 1946) – български футболист и треньор

Вижте също 
 Ивкова слава – пояснителна страница

Български фамилни имена
Руски фамилни имена
Сръбски фамилни имена